A kivi vagy kiwi utalhat:

 a kivifélék családjába, az Apteryx nembe tartozó madárfajok bármelyikére. A szó többi jelentése is általában innen ered.
 a kivi gyümölcsre, tehát az aktinidiafélék családjába tartozó Actinidia deliciosa gyümölcsére,
 az új-zélandiakra, azaz kivikre,
 a Kiwi operációs rendszerre,
 a Kiwi magyar együttesre,
 a Kiwi (2017) című Harry Styles-dalra.